Unione delle Forze Democratiche – partito politico bulgaro
 Unique Factorization Domain – anello a fattorizzazione unica
 Galassia Ultra-faint dwarf - Galassia nana ultra-debole - Categoria di Galassia nana